Kur může být:

 kur – rod ptáků z řádu Hrabavých
 kur domácí
 kur bankivský
 kur (podsvětí) – název pro podsvětí v Sumerské mytologii
 Kur Baga-kagan – šestý vládce turkutského kaganátu (Turkuti)

Podobná slova 
 kůr – kruchta, vyvýšená konstrukce v zadní části lodi kostela, určená pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky.